Pontius est un patronyme (nom ou prénom), d’origine latine et généralement traduit en français par « Ponce ». Il porté notamment par :
 Caius Pontius (- vers 292 av. J.-C.) général en chef samnite.
 Pontius Pilatus, procurateur de Judée à l'époque du Christ, voir Ponce Pilate
 Chris Pontius (1987-), footballeur américain ;
 Chris Pontius, acteur et cascadeur américain membre de l'émission Jackass ;
 Paulus Pontius (1603 - 1658) graveur flamand ;